José Luis Gómez (acteur), een Spaanse acteur
José Luis Gómez (voetballer), een Argentijnse voetballer